Zwischen Hamburg und Haiti steht für:

 Zwischen Hamburg und Haiti (Film), deutscher Film von Erich Waschneck (1940) 
 Zwischen Hamburg und Haiti (Hörfunksendung), Reisemagazin des NDR